Державні діячі:

Іоанн ІІ († 919) — неаполітанський дука
Іоанн ІІ (†963) — герцог Гаетанський
 Іоанн ІІ († 998) — князь Салернський
 Іоанн II (1418—1458) — король Кіпру
 Іоанн II Великий Комнін (1262—1297) — 7-й володар Трапезундської імперії
 Іоанн II («Добрий») (1319—1364) — король Франції
 Іоанн II Дука (†1318) — володар Фессалії
 Іоанн II Комнін (1087—1143) — імператор Візантії
 Іоанн II Орсіні (1300—1336) — 7-й володар Епірського деспотату

Релігійні діячі:
 Іоан II (356—417) - єпископ Єрусалимський
 Іоанн II († 535) — Папа Римський
 Іоанн ІІ (1021—1089) — митрополит київський